Сент-Рен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сент-Рен — коммуна во Франции, департамент Савойя

См. также 
 Сент-Рен-де-Бретань — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара